Sonny (1922), een film van Henry King
Sonny (2002), een film van Nicolas Cage
Sonny Bono, helft van het Amerikaans duo Sonny & Cher

Zie ook 
 Sonny Boy